Örlogsvarvet kan avse:

Stockholms örlogsvarv
Karlskrona örlogsvarv
Göteborgs örlogsvarv

Se även
Örlogsvarv